Mather peut faire référence à :

Patronyme 
 Anne Mather (1946-), romancière britannique spécialisée dans les romans d'amour ;
 Aubrey Mather (1885-1958), acteur britannique ;
 Berkely Mather (1909-1996), romancier et scénariste anglais ;
 Bruce Mather (1939-), compositeur et pianiste canadien ;
 Cotton Mather (1663-1728), ministre du culte puritain, auteur prolifique et pamphlétaire américain ;
 Heidi Mather (1978-), joueuse de squash australienne ;
 Increase Mather (1639-1723), ministre du culte puritain, auteur et pédagogue américain ;
 Jack Mather (1915-2006), acteur américain ;
 James Mather (vers 1750-1821), maire de La Nouvelle-Orléans ;
 James Mather,  réalisateur et scénariste irlandais ;
 Joe Mather (1982-), joueur de baseball américain ;
 John Mather (1848 – 1916), artiste peintre et graveur australien d'origine écossaise ;
 John C. Mather (1946-), astrophysicien et un cosmologiste américain, prix Nobel de physique ;
 Stephen Tyng Mather (1867-1930), industriel américain pionnier dans la défense de l'environnement.

Toponyme

 Mather, census-designated place située en Californie ;
 Mather, localité en Pennsylvanie ;
 Le mont Mather, sommet en Alaska.

Autres 

 Mather & Crowther, agence de publicité britannique ;
 Ogilvy & Mather, agence de publicité américaine ;
 Mather & Platt, firme d'ingénierie britannique ;
 Mather Tower, gratte-ciel de Chicago.

Homonymie de patronyme